Troon puede referirse a:

 Troon (Arizona), Estados Unidos
 Troon (Bélgica)
 Troon (Cornualles), Inglaterra
 Troon (Leicestershire), Inglaterra
 Troon (South Ayrshire), Escocia